Die 53. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 6. bis 19. Februar 2023 in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig im deutschen Oberhof im Thüringer Wald statt. Nach 2004 wurden die Titelkämpfe zum zweiten Mal dort ausgetragen. Die letzten Biathlon-Weltmeisterschaften in Deutschland gab es 2012 in Ruhpolding.

Die Weltmeisterschaften waren erstmals seit 1993 nicht Teil des Biathlon-Weltcups.

2022 wurden aufgrund der Olympischen Winterspiele keine Biathlon-Weltmeisterschaften ausgetragen.

Wahl des Veranstalters 
Oberhof bewarb sich zunächst beim Kongress der Internationalen Biathlon-Union (IBU) 2016 in Chișinău um die Austragung der Weltmeisterschaften 2020, erhielt allerdings nur vier Stimmen. Für 2021 bewarb sich der Deutsche Skiverband aufgrund der bereits an Oberstdorf vergebenen Nordischen Skiweltmeisterschaften nicht.

Beim nächsten IBU-Kongress in Poreč am 9. September 2018 setzte sich Oberhof bei der Wahl des Austragungsortes schließlich gegen das tschechische Nové Město na Moravě mit 28:21 Stimmen durch.

Veranstaltungsort 

Die Landstadt Oberhof mit ca. 1.500 Einwohnern liegt am Kamm des Thüringer Waldes auf etwa 815 m ü. NHN und gehört zum Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Das Stadion befindet sich einen Kilometer westlich des Ortskerns am Rennsteig.

Oberhof ist seit Entstehung des modernen Biathlonsports einer der bedeutendsten Trainings- und Wettkampfstandorte in Deutschland. Am Rennsteig wurde erstmals 1958 ein Schießstand mit Asphaltbahn errichtet. Die heutige Arena wurde von 1981 bis 1983 von der Nationalen Volksarmee erbaut.

Den ersten Weltcup in der Rennsteig-Arena gab es im März 1984; seit 1991 findet er regelmäßig und seit 1999 jährlich Anfang Januar statt. 2004 wurden erstmals Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof ausgetragen.

Renovierungsarbeiten 
Für die Welttitelkämpfe wurde die Wettkampfanlage erstmals seit 2004 umfangreich umgebaut und erweitert. Zu den durchgeführten Baumaßnahmen zählen eine Erweiterung der Tribünenkapazität um 4.000 auf 28.000 Besucher, die Errichtung zweier neuer Funktionsgebäude und das Anlegen eines 75 Meter langen Tunnels, der die Sportler ins Stadion führt. Des Weiteren wurden Teile des Streckennetzes verändert und der Stadioninnenraum (Start- und Zielbereich sowie Strafrunde) vollständig neu gestaltet

Die Baumaßnahmen starteten am 17. Dezember 2019 mit dem symbolischen Spatenstich. Während der Winter wurden die Arbeiten unterbrochen, sodass die Weltcups 2021 und 2022 in der teilfertigen Arena durchgeführt werden konnten. Bei den Deutschen Meisterschaften im Biathlon 2022 wurde die renovierte Anlage offiziell übergeben. Man geht von 26,2 Mio. Euro Baukosten aus.

Regeländerungen 
Im Vorfeld der Weltmeisterschaften 2023 führte die IBU einige bedeutende Regeländerungen ein:

 Im Juni 2022 beschloss der Vorstand, dass die Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften 2023 erstmals seit 1993 nicht mehr in die Weltcupwertungen mit eingehen. Da die Startquoten und somit die Teilnehmerfelder bei Weltmeisterschaften andere seien als im Weltcup, seien Athleten benachteiligt, die bei der WM aus diesen Gründen nicht starten dürften. Zudem wolle der Verband die Weltmeisterschaften perspektivisch zu einer eigenständigeren Veranstaltung ausbauen. In die Nationenwertung, für die nur die besten drei Athleten einer Nation zählen, gehen die WM-Wettbewerbe in Einzel, Sprint und den Staffeln weiterhin ein.
 Beim Kongress im September 2022 wurde beschlossen, dass zukünftig die Startquote eines Nationalverbands in Sprint und Einzel von vier auf fünf erhöht wird, wenn sich ein Athlet dieser Nation unter den Top 15 der Weltcup-Gesamtwertung befindet. Dies solle garantieren, dass die weltbesten Athleten auch bei den Weltmeisterschaften am Start sein können. 2021 hatte Vetle Sjåstad Christiansen als Elfter der Gesamtwertung diese beiden Disziplinen (und die Verfolgung) nicht bestreiten dürfen, da vier weitere Norweger vor ihm lagen.
 Bei Weltmeisterschaften, die auf Olympische Spiele folgen, erhalten nicht mehr die Olympiasieger der jeweiligen Disziplin ein persönliches Startrecht, sondern die amtierenden Weltmeister. Für die WM 2023 gilt eine Übergangsregelung, nach der sowohl die Weltmeister von 2021 als auch die Olympiasieger von 2022 ein persönliches Startrecht besitzen.

Zeitplan

Medaillenspiegel

Wettkämpfe

Männer

Sprint 10 km 

Weltmeister 2021: 

Start: Samstag, 11. Februar 2023, 14:30 Uhr

Gemeldet: 112 Athleten, nicht am Start: 1

Verfolgung 12,5 km 

Weltmeister 2021: 

Start: Sonntag, 12. Februar 2023, 15:30 Uhr

Gemeldet: 60 Athleten, nicht am Start: 4

Einzel 20 km 

Weltmeister 2021: 

Start: Dienstag, 14. Februar 2023, 14:30 Uhr

Gemeldet: 108 Athleten, nicht am Start: 4, nicht beendet: 1

Massenstart 15 km 

Weltmeister 2021: 

Start: Sonntag, 19. Februar 2023, 12:30 Uhr

Gemeldet und am Start: 30 Athleten

Staffel 4 × 7,5 km 

Weltmeister 2021:  (Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen)

Start: Samstag, 18. Februar 2023, 11:45 Uhr

Gemeldet und am Start: 22 Nationen, überrundet: 3

Frauen

Sprint 7,5 km 

Weltmeisterin 2021: 

Start: Freitag, 10. Februar 2023, 14:30 Uhr

Gemeldet und am Start: 96 Athletinnen, nicht beendet: 1

Verfolgung 10 km 

Weltmeisterin 2021: 

Start: Sonntag, 12. Februar 2023, 13:25 Uhr

Gemeldet: 60 Athletinnen, nicht am Start: 3

Einzel 15 km 

Weltmeisterin 2021: 

Start: Mittwoch, 15. Februar 2023, 14:30 Uhr

Gemeldet: 94 Athletinnen, nicht am Start: 4

Massenstart 12,5 km 

Weltmeisterin 2021: 

Start: Sonntag, 19. Februar 2023, 15:15 Uhr

Gemeldet und am Start: 30 Athletinnen

Staffel 4 × 6 km 

Weltmeisterinnen 2021:  (Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien, Marte Olsbu Røiseland)

Start: Samstag, 18. Februar 2023, 15:00 Uhr

Gemeldet und am Start: 16 Nationen

Mixed

Mixed-Staffel 4 × 6 km 

Weltmeister 2021:  (Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland)

Start: Mittwoch, 8. Februar 2023, 14:45 Uhr

Gemeldet und am Start: 26 Nationen, überrundet: 6

Single-Mixed-Staffel 6 km + 7,5 km 

Weltmeister 2021:  (Antonin Guigonnat, Julia Simon)

Gemeldet und am Start: 27 Nationen, überrundet: 6

Weblinks 

 Offizielle Website des Organisationskomitees (deutsch, englisch)
 Offizielle Website der IBU (englisch, deutsch, russisch)
 Offizielle Ergebnisdatenbank der IBU (englisch)

Einzelnachweise 

2023
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 2023